(415) Палатия () — астероид главного пояса, который был открыт 7 февраля 1896 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь территориального образования в составе Священной Римской империи, ныне известного как Курпфальц.

Проведённые в 1975 году в обсерватории Китт-Пик на длине волны 10 мкм, дали слишком большое значение диаметра для этого астероида — 93 км, что объясняется очень низким радиометрическим альбедо 0,026. По составу он занимает промежуточное положение между спектральными классами D и P и, как предполагается, в своих породах в значительном количестве содержит энстатит.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом